Predieri ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelo Predieri (1655–1731), italienischer Sänger und Komponist
 Luca Antonio Predieri (1688–1767), italienischer Komponist und Violinist